Die Aamulehti Tampere Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Juli 2014 in Tampere stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 46 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 53 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Tampere